La rabbia ( « La Rage » en italien) peut désigner :
 La rabbia, film de Giovanni Guareschi et Pier Paolo Pasolini sorti en 1963 ;
 La rabbia, film documentaire de Davide Ferrario sorti en 2000 ;
 La rabbia, film de Louis Nero sorti en 2008 ;

Voir aussi